Finalen om Europamesterskabet i fodbold 1968 var den 3. finale siden turneringens etablering i 1960. Den blev afgjort over to kampe og blev spillet den 8. og 10. juni 1964 på Stadio Olimpico i Italiens hovedstad Rom, og skulle finde vinderen af Europamesterskabet i fodbold 1968. De deltagende hold var værtsnationen  og . Italienerne vandt over to kampe, da den første var endt 1-1 efter forlænget spilletid.

Det var Italiens første EM-finale. Jugoslavien kom i finalen ved den allerførste EM-turnering der blev afholdt i 1960 i Frankrig, hvor det blev til et 1-2 nederlag til .

Foran 55.000 tilskuere i Rom spillede holdene 1 – 1 efter 120 minutters fodbold. Da man på ikke benyttede straffesparkskonkurrence, skulle man to dage senere spille en omkamp samme sted. Der vandt Italien sikkert 2-0, og kunne afløse  som nye europamester.

Den første kamp blev ledet af den schweiziske dommer Gottfried Dienst, og José Maria Ortiz de Mendibíl fra Spanien passede fløjten i omkampen.

Kampene

Detaljer

Første kamp 

{| width=92% |
|-

Returkamp 

{| width=92% |
|-

Eksterne henvisninger 
 Europamesterskabet 1968  på UEFAs hjemmeside 

Finalen
1968 - Finalen
Italiens fodboldlandshold
Sport i Rom
Jugoslaviens fodboldlandshold